Philae puede referirse a:
 Philae, el nombre latino de la isla que existía en el río Nilo, actualmente sumergida.
 Philae, el aterrizador que se desprendió de la sonda espacial Rosetta, aterrizando en forma fallida en el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko el 12 de noviembre de 2014.